Nowogród (Neustadt) bezeichnet folgende polnische Verwaltungseinheiten:
 Nowogród (Stadt), Stadt in der Woiwodschaft Podlachien
 Gmina Nowogród, Gemeinde in der Woiwodschaft Podlachien
 Nowogród Bobrzański (Naumburg am Bober),  Stadt in der Woiwodschaft Lebus